Ме́тка — знак, обозначение, признак, наносимый искусственно

 Метка (этология) — в науке о поведении животных
 Метка (программирование)
 Метка вексельная
 Метка чековая
 Метка радиационная (Радиохимия)
 Чёрная метка
 RFID метка
 Метка, Мартон (род. 1984) — венгерский гребец-каноист, выступал за сборную Венгрии в середине 2000-х годов.